Stanisław Pac (1522–1588) – wojewoda witebski, podstoli wielki litewski
 Stanisław Pac (1703–1826) – lekarz nadworny Stanisława Augusta Poniatowskiego, zoolog i podróżnik